Борис Старк:
 Старк, Борис Викторович (1893—1956) — металлург, член-корреспондент АН СССР.
 Старк, Борис Георгиевич (1909—1996) — священник.